Windows Marketplace era una tienda en línea de Microsoft donde se podía adquirir software de la compañía a través de un ID de Windows Live (ahora Cuenta Microsoft), anteriormente era llamada Windows Catalog en Windows XP.
Los consumidores podían adquirir y descargar software compatible con Microsoft Windows. Se utilizó en el sistema operativo Windows Vista y Windows XP. Marketplace era solo utilizable para residentes de Estados Unidos.

Descontinuación 

El 18 de noviembre de 2008 se anunció el cierre de la tienda en línea, la cual fue remplazada por Microsoft Store y la actual Windows Store que opera en Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 y Windows 11.

Referencias

Enlaces externos 
 Windows Marketplace
 Digital Locker information from Windows Marketplace
 Microsoft launches second retail site
 Digital Locker information from Windows Marketplace
 Microsoft launches second retail site

Sitios web de Microsoft
Software descontinuado de Microsoft
Plataformas de distribución de software